Еремеевка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

География 
Расположено на юге Саратовского района, по обе стороны Саратовской кольцевой автодороги, на берегах реки Латрык, в 9 километрах от административного центра — посёлка Тепличного — и в 6 километрах от областного центра — города Саратова, с которым связано автобусным сообщением. В селе расположено пять улиц: Заречная, Ивовая, Степная, Полтавская, Зелёная. Также к территории населённого пункта относится территория садоводческого некоммерческого товарищества Сиданко.

В Еремеевке работают автозаправочные станции, придорожные кафе и гостиницы, станции технического обслуживания. В границах населённого пункта расположены несколько водоёмов (прудов).

Население 

На 2019 год в селе проживало 42 человека, насчитывалось 19 дворов.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Населённые пункты Саратовского района